

Médecine 
 Coagulation intravasculaire disséminée (syndrome de défibrination), d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 D65, un étalon colorimétrique.

Transports 
Camion
 Isotta Fraschini D65, un camion moyen tonnage polyvalent du constructeur italien Isotta Fraschini.

Route
  Route départementale 65, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres